Касами () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Касами, Пайтим (род. 1992) — швейцарский футболист, полузащитник греческого клуба «Олимпиакос».
 Коды Касами — тип псевдослучайных последовательностей.

См. также 
 Алгоритм Кока — Янгера — Касами